Сан Мартин де Порес има више значења:

 Сан Мартин де Порес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Мартин де Порес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мартин де Порес (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мартин де Порес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мартин де Порес (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мартин де Порес (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Мартин де Порес (Нехапа де Мадеро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мартин де Порес (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мартин де Порес (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Мартин де Порес (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Мартин де Порес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Мартин де Порес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Мартин де Порес (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Мартин де Порес, Сан Мартин (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Мартин де Порес (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Мартин де Порес (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику